В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Лінда Вілд здобула титул, у фіналі перемігши Енн Гроссман 6–3, 5–7, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Бренда Шульц (1-ше коло)
  Енн Гроссман (фінал)
  Деббі Грем (півфінал)
  Анджеліка Гавальдон (півфінал)

 Лаура Голарса (чвертьфінал)
 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Лінда Вілд (переможниця)
 Карін Кентрек (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open